Alsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Alsted Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Alsted Sogn i Morsø Kommune
 Alsted Kirke (Sorø Kommune) – en kirke i Alsted Sogn i Sorø Kommune